Watson Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Watson Airport (Florida)
 Watson Airport (Maine)
 Watson Airport (Missouri)
 Watson Airport (Pennsylvania)
 Watson Airport (Washington)